Iwataki bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Kyōto: ehemals: Iwataki (Kyōto), heute: Yosano (Kyōto)
 ein japanisches Lehen: Iwataki (Han)

Iwataki ist der Familienname folgender Personen:
 Joel Iwataki, Komponist